Біг — один із способів пересування людини.
 Боснія і Герцеговина (країна на Балканах).
 Біг — один із варіантів слова Бог в українській мові, зв'язаний із чергуванням і — о: Біг — Бога; проявився, зокрема, у слові «бігме»; нині варіант майже вийшов з ужитку.
 «Біг» — п'єса Михайла Булгакова.
 «Біг» — кінофільм за мотивами творів Михайла Булгакова «Біг», «Біла гвардія», «Чорне море».
 Біг — жолобки на папері, поліграфічний термін.

Див. також 
 Біга (значення)